Pirmann ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Pirmann (1955–2018), deutscher Politiker (SPD) und Oberbürgermeister von Zweibrücken
 Markus Pirmann (* 1989), österreichischer Eishockeyspieler